El nombre Tacio puede referirse a diversas figuras históricas.

 Tito Tacio, rey mitológico de los Sabinos. Después del rapto de sus súbditas por Rómulo, declaró la guerra a los raptores.
 Aquiles Tacio, natural de Alejandría, escritor de la época bizantina, de mitad del siglo II/III. Es conocido por haber legado una novela erótica llamada Leucipa y Clitofonte.